Puracé puede referirse a:

 Puracé, municipio en el departamento del Cauca, Colombia.
 Puracé, parque natural de Colombia.
 Puracé, volcán de la Cordillera de los Andes.